SENER puede referirse a:

 Sener,  multinacional española de ingeniería.
 Secretaría de Energía (México).
 Fundación SENER.